Spring Garden ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Spring Garden (Halifax)

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Garden (Alabama)
 Spring Garden (Illinois)
 Spring Garden (Kalifornien)
 Spring Garden (Missouri)
 Spring Garden (North Carolina)
 Spring Garden (Pennsylvania)
 Spring Garden (Virginia)

Siehe auch:
 Spring Garden Township